Preu steht für:

 Preu, ein fränkisches Adelsgeschlecht

Preu ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Preu (1868–1944), deutscher Verwaltungsjurist und Kommunalpolitiker
 Ernst Preu (1885–1958), deutscher Pfarrer und Kirchenrat in Neustadt an der Aisch
 Georg Michael Preu (1681–1745), evangelisch-lutherischer Theologe und Schriftsteller
 Richard Preu (1837–1910), deutscher Verwaltungsbeamter
 Ulrich Preu, Reformator in Worms